Bhairabsthan (Achham)
 Bhairabsthan (Palpa)

Zobacz też